Рулевский — польская фамилия.
 Рулевский, Виктор Михайлович (род. 1980) — российский учёный, ректор ТУСУР.
 Рулевский, Ян (род. 1944) — польский профсоюзный деятель и политик, один из лидеров Солидарности.